Ségrégation peut désigner : 
 Ségrégation sociale, un concept des sciences humaines
 Ségrégation raciale, un concept politique
 Ségrégation scolaire, biais (et causes) observés de répartition inégale des élèves selon les établissements
 Ségrégation par l'âge, concept de sciences humaines
 un terme de génétique, voir l'article Lois de Mendel
 Ségrégation (technique), un terme technique utilisé en génie chimique pour caractériser un mélange
 un phénomène ayant lieu lors d'une solidification ou d'un traitement thermique, voir Ségrégation (matériau)
 Ségrégation en milieu granulaire, terme utilisé pour le béton